«Chasing Lights» — перший студійний альбом гурту «The Saturdays». Випущений 27 жовтня 2008 року лейблом Fascination.

Список композицій 
 «If This Is Love» (Vince Clarke, Alison Moyet, Ina Wroldsen, Joe Belmaati, Mich Hanse], John Reid, Remee) — 3:23
 «Up» (Andreas Romdhane, Josef Larossi, Ina Wroldsen) — 4:07
 «Keep Her» (Ina Wroldsen, David Eriksen, Thomas Eriksen) — 3:04
 «Issues» (Evan Rogers, Carl Sturken) — 3:38
 «Lies» (Ina Wroldsen, David Eriksen, Thomas Eriksen) — 3:55
 «Work» (Ina Wroldsen, Harry Sommerdahl, Kalle Engström) — 3:13
 «Chasing Lights» (Chris Braide, Ina Wroldsen) — 4:03
 «Set Me Off» (Ina Wroldsen, David Eriksen, Thomas Eriksen) — 3:04
 «Fall» (Ina Wroldsen, Andre Lindal) — 3:38
 «Vulnerable» (Nina Woodford, Dean Gilliard, Alex James) — 4:08
 «Why Me, Why Now» (Alex Cartana, Hannah Robinson, Paul Statham) — 3:41
 «Up» (Wideboys Remix Edit) (UK bonus track) — 3:01
 As part of the Enhanced CD an acoustic version of Chasing Lights was available

Перевидана версія 

12. «Just Can't Get Enough» (Radio Mix) (Vince Clarke) — 3:08
13. «Up» (Wideboys Remix Edit) — 3:01

Посилання 
 

Альбоми The Saturdays
Дебютні альбоми 2008
Музичні альбоми за алфавітом